Název Potočná má více sídel:
 Potočná (Číměř) – část obce Číměř v okrese Jindřichův Hradec
 Potočná (Desná) – osada v místní části Desná II města Desná v okrese Jablonec nad Nisou
 Potočná (Klášterec nad Ohří) – zaniklá vesnice, část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov